Les Limba, un peuple du Cameroun
 le limba ou malimba, langue bantoue parlée par les Limba au Cameroun ;
 Les Limba, un peuple de Sierra Leone et de Guinée ;
 le limba, langue parlée par les Limba en Sierra Leona et en Guinée ;
 Terminalia superba, un arbre tropical d’Afrique Occidentale.

 Limba, un ancien Comité de développement villageois dans le district de Panchthar au Népal ;
 Limba, un village de la commune de Ciugud, județ d'Alba, Roumanie ;
 Limba, une île du bras de Chilia dans le delta du Danube. La souveraineté en est contestée entre l’Ukraine et la Roumanie.

Limbă
 En roumain, limbă veut dire langue (comme en français : aussi bien l'organe que le terme linguistique)
 Limba noastră (littéralement "notre langue") est l'hymne national de la Moldavie.

Voir aussi